Соревнования в прыжках в высоту у женщин на Олимпийских играх 1932 года состоялись 7 августа 1932 года на стадионе «Колизей».

Соревнования 
В соревнованиях приняло участие 10 легкоатлеток из 6 стран. Главными претендентами на победу были американки Джин Шили и Милдред Дидриксон. Планку на высоту 165 см Шили взяла с первой попытки, а Дидриксон со второй. Высоту 167 см обе спортсменки не взяли и тем самым по правилам IAAF тех лет спортсменки должны были прыгать ещё, чтобы выявить победителя. В финальной попытке на высоте 167 см Джин Шили перепрыгивает её с первой попытки. Дидриксон тоже берёт эту высоту, но судьи не засчитывают попытку, так как она преодолела планку вперёд головой, что было запрещено по правилам тех лет. Судьи назвали такой способ «дайвингом».

Результаты 
 Легенда: O=Удачная попытка X=Неудачная - =Пропускала высоту

Ссылки 
 Результаты

Прыжки в высоту на Олимпийских играх
Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1932